LPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lappeenranta (Finlandia)
 LPP (Liquid Primary Packaging) – Divisione macchine riempimento liquidi di Fameccanica Data S.p.A - https://web.archive.org/web/20160501183811/http://www.fameccanica.com/it
 LPP – acronimo di Ljubljanski potniški promet, azienda di trasporto pubblico